Rogaine peut faire référence à :   
 Rogaine, un médicament de traitement  de la chute des cheveux à base de Minoxidil.
 Rogaine, une course d'orientation de fond au score par équipes de longue durée.